Сонди () — фамилия. Известные носители:
 Сонди, Иштван (1925—2017) — венгерский пятиборец и наездник, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Сонди, Леопольд (1893—1986) — венгерский психолог, психиатр и психоаналитик. Автор концепции «Судьбоанализа» и созданного на её основе теста Сонди.
 Сонди, Петер (1929—1971) — немецкий филолог, теоретик и историк литературы герменевтического направления, теоретик современной драмы.